Мирнопільська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України
 Мирнопільська сільська рада — Одеська область, Арцизький район
 Мирнопільська сільська рада — Одеська область, Саратський район